Островська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Островська волость — Сокольського повіту Гродненської губернії;
 Островська волость — Новогрудського повіту Мінської губернії.